Linnuse (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
 Linnuse (Muhu), een plaats in de Estlandse gemeente Muhu, provincie Saaremaa
 Linnuse (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Linnuse (Viru-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula, provincie Lääne-Virumaa